Övertalning kan syfta på:

 Övertalning – en sorts inflytande
 Övertalning (roman) – en roman av Jane Austen
 Övertalning (1971) – en brittisk dramaserie från 1971, originaltitel Persuasion
 Övertalning (1995) – en brittisk-amerikansk dramafilm från 1995, originaltitel Persuasion
 Övertalning (2007) – en brittisk TV-film från 2007, originaltitel Persuasion